Pottersville může být:

 Pottersville (Indiana) – sídlo v Indianě ve Spojených státech amerických
 Pottersville (New Jersey) – sídlo v New Jersey ve Spojených státech amerických
 Pottersville (New York) – sídlo v New Yorku ve Spojených státech amerických
 Pottersville (film) – americká filmová komedie